Mistrovství světa ve fotbale 2010 bylo 19. mistrovství pořádané asociací FIFA. Závěrečný turnaj se konal v období od 11. června do 11. července v Jihoafrické republice. Je to poprvé v historii, kdy mistrovství světa pořádal člen CAF. Mistry světa se stali fotbalisté Španělska, když ve finále porazili Nizozemsko 1:0 v prodloužení. Nejlepším střelcem turnaje se stal Thomas Müller a nejlepším hráčem Diego Forlán.

Kvalifikace 

Závěrečného turnaje se zúčastnilo 32 národních týmů. O 31 míst se bojovalo v kvalifikaci a pouze reprezentace Jižní Afriky měla účast jako pořádající země zajištěnou předem, avšak protože africká kvalifikace je zároveň kvalifikací na Africký pohár národů 2010, musela se kvalifikace účastnit také. Los kvalifikace proběhl v Durbanu 25. listopadu 2007.

Los mistrovství světa 

Rozlosování finálového turnaje se konalo v pátek 4. prosince 2009 v Kapském Městě. Před losováním byly týmy rozděleny do čtyř skupin, tzv. košů. Během losu bylo nalosováno celkem 8 skupin po čtyřech členech, přičemž každá z těchto skupin má po jednom účastníkovi z každého z košů.

Stadiony

Skupinová fáze

Přehled skupin 
Nejprve byla sehrána utkání v rámci čtyřčlenných základních skupin, v nichž se jednou utkal každé mužstvo s každým. Následně byla v rámci skupiny sestavena tabulka a první dvě mužstva postoupila do vyřazovacích bojů.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Vyřazovací fáze

Schéma vyřazovacích bojů

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Nejlepší střelci

Zajímavosti a kontroverze 

 Jihoafričtí diváci při sledování zápasů ve velké míře používali hlasité troubení na vuvuzely, původně domorodý nástroj. Někteří hráči ale proti tomuto hlasitému způsobu fandění protestovali.
 Hluk vuvuzel může dosáhnout až 127 decibelů (pro srovnání, motorová pila je schopna vyprodukovat cca 100 dB). Účinek porovnávali specialisté nadace Hear the World, která se zabývá příčinami ztráty sluchu.
 Velké kontroverze vzbuzoval také míč Jabulani, na který se stěžovali někteří brankáři, hráči z pole i trenéři. Byl velmi rychlý, měl velký odskok a nevyzpytatelný let. I FIFA uznala, že s míčem nebylo něco v pořádku.
 V osmifinálovém zápase Anglie-Německo (1:4) rozhodčí za stavu 1:2 neuznal Anglii zcela jasný gól, kdy se střela Franka Lamparda odrazila od břevna zhruba půl metru za brankovou čáru. Rozhodčí to ale přehlédl a pokračovalo se ve hře. Ve stejný den o pár hodin později, také v osmifinále, vstřelila Argentina první gól Mexiku z jasného ofsajdu, zápas skončil 3:1 pro Argentinu. Ačkoli oba týmy zvítězily o více gólů, tyto situace poměrně výrazně ovlivnily průběh zápasů a zejména ta první situace vyvolala velké debaty o zavedení videa do fotbalu, proti čemuž se až doteď stavěl šéf FIFA Sepp Blatter.

Zahajovací koncert 
Šampionátu předcházel zahajovací koncert, který se uskutečnil v jeho předvečer, 10. června 2010 od 20 hodin našeho a místního času v Johannesburgu a trval bezmála tři hodiny. Koncert byl označován organizátory za dosud největší událost zábavního průmyslu v Africe.

V České republice bylo možné koncert sledovat přímým přenosem na kanálu ČT4 a současně na ČT HD ve vysokém rozlišení a s prostorovým zvukem Dolby 5.0. Show sledovalo na stadionu na předměstí Soweto až 30 tisíc lidí, několik milionů pak v živém vysílání řady světových televizních společností.

Kromě zvučných jmen světového showbyznysu a významných afrických hudebníků se na koncertě objevily i fotbalové legendy současnosti i minulosti a další celebrity. Na koncertu vystoupily hudební skupiny:
  Black Eyed Peas
  Alicia Keys
  John Legend
  Shakira
  Juanes
  K'Naan
  Blk Jks
  The Parlotones
  Hugh Masekela
  Vusi Mahlasela
  Freshlyground
  Mzansi Youth Choir
  Soweto Gospel Choir
  Vieux Farka Touré
  Tinariwen
  Amadou & Mariam
  Angélique Kidjo

Výtěžek z této akce putoval na projekt 20 center pro rok 2010. Samotný šampionát odstartoval před úvodním zápasem JAR – Mexiko slavnostní ceremoniál.

Odkazy

Reference

Související články 
 Kvalifikace na Mistrovství světa ve fotbale 2010

Externí odkazy 
 
 
  FIFA.com MS2010 
  Oficiální stránky hostitelské země
  Info o stadionech
 Profily největších hvězd
 Komentáře zápasů MS ve Fotbale 2010

 
2010
Fotbal v Jihoafrické republice
Sportovní události v Jihoafrické republice
Fotbal v roce 2010
Sport v Johannesburgu
Sport v Kapském Městě
Sport v Durbanu
Sport v Pretorii
Sport v Port Elizabeth
Sport v Polokwane
Sport v Mbombele
Sport v Bloemfonteinu
Sport v Rustenburgu